Иван Ляшенко:
 Ляшенко, Иван Михайлович (1921—1944) — Герой Советского Союза.
 Ляшенко, Иван Фёдорович (1927—1998) — советский музыковед и педагог, доктор искусствоведения.